Pisiri war ein neo-hethitischer König von Karkemiš, der in assyrischen Quellen für die Jahre 738 bis 717 v. Chr. belegt ist.

Pisiri in der Königsabfolge von Karkemiš 
Die Identität des nur in assyrischen Keilschrifttexten belegten König Pisiri in der Königsabfolge der luwischen Hieroglypheninschriften, der einheimischen Quellen, zu identifizieren, gestaltet sich schwierig. Keiner der hieroglyphen-luwischen Königsnamen deckt sich mit dem keilschriftlichen Namen Pisiri. Eine Möglichkeit wäre die Identifizierung mit einem König, der als Sohn des Sastura bekannt ist, weil sein eigener Name nicht überliefert ist. Sastura war ein Wesir des Königs Kamani. Es ist nicht bekannt, ob er selbst König wurde, bevor sein Sohn den Thron bestieg. Da der Name des Sohnes von Sastura teilweise aber auch als Astiru II. rekonstruiert wird, ist es möglich, dass Pisiri nicht identisch mit dem Sohn des Sastura war, sondern einer seiner Nachfolger, vielleicht der unmittelbare. Einige Skulpturen mit verunstalteten hieroglyphen-luwischen Inschriften werden jedenfalls Pisiri zugeordnet.

Pisiri als tributpflichtiger Vasall der Assyrer 
Im Jahr 738 v. Chr. führte der assyrische König Tiglat-pileser III. Pisiri von Karkemiš als einen der westlichen Könige auf, die ihm tributpflichtig waren. Es scheint, dass Karkemiš unter Pisiris Vorgängern unabhängig von Assyrien gewesen ist und erst unter Pisiris Regierung durch Tiglat-pileser III. in den Machtbereich des assyrischen Reiches geriet.

Pisiri und der Untergang von Karkemiš 
Im Jahr 717 v. Chr. nahm Pisiri, der bis dahin loyaler Vasall des assyrischen Reiches gewesen war, heimlich Kontakt zu Mita, dem König der Muški, (vermutlich Midas, König der Phryger) auf. Die genaue Botschaft der Nachricht ist nicht bekannt, geschweige denn, ob die konspirativen Tätigkeiten wirklich der Bildung einer antiassyrischen Allianz dienten, wie in assyrischen Quellen behauptet. Als der assyrische König Sargon II. davon erfuhr, fürchtete er, dass Karkemiš und in dessen Gefolge auch andere assyrische Vasallenstaaten westlich des Euphrats der assyrischen Kontrolle entgleiten und unter phrygische Oberherrschaft geraten könnten. Außerdem bahnte sich eine Allianz zwischen Mita von Muški und Rusa I. von Urartu, einem anderen gefährlichen Gegner der Assyrer, an, was nicht nur einen Kontrollverlust für die südmittelanatolischen Gebiete unter assyrischer Herrschaft zur Folge gehabt hätte, sondern gar den Kontrollverlust im gesamten östlichen Anatolien und nördlichen Mesopotamien bedeuten konnte. Um das zu verhindern und ein Exempel zu statuieren, zog Sargon II. gegen Karkemiš. Er belagerte die gleichnamige Hauptstadt, eroberte und plünderte sie. König Pisiri, seine Familie und die führenden Höflinge wurden nach Assyrien deportiert. Über Pisiris weiteres Schicksal ist nichts bekannt, aber es kann als wahrscheinlich angesehen werden, dass er hingerichtet wurde. Karkemiš wurde in eine Provinz umgewandelt und kam so unter direkte assyrische Herrschaft. Die Einwohner des neo-hethitischen Staates wurden nach Assyrien deportiert, seine Kavallerie, Streitwagentruppe und Infanterie der assyrischen Armee einverleibt und Karkemiš selbst von assyrischen Siedlern neu besiedelt.

Literatur 
 Trevor Bryce: The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford University Press: Oxford, New York 2012. ISBN 978-0-19-921872-1
 Annick Payne: Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, ISBN 978-1-58983-269-5
 Gwendolyn Leick: Who’s Who in the Ancient Near East. Routledge, London 1999, 2002, ISBN 978-0-415-13231-2

Einzelnachweise 

Mann
Neo-hethitischer König (Karkemiš)
Geboren im 8. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 8. Jahrhundert v. Chr.